Betty May – modella e danzatrice (nata  Betty Marlow Golding 1895-...)
Betty May – attrice statunitense (1904-1949)
Betty Mae Tiger Jumper conosciuta anche come Potackee – capo della tribù dei Seminole (1923-2011)